Viedma kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Viedma (provinshuvudstad i Argentina), Río Negro, 
 Departamento de Biedma, kommun, Chubut, 

Robotskapade Argentinaförgreningar